Hedwig and the Angry Inch steht für:

 Hedwig and the Angry Inch (Musical), ein Musical aus dem Jahr 1998
 Hedwig and the Angry Inch (Film), einen Film aus dem Jahr 2001